Andy Murray var regerande mästare, men han valde att inte ställa upp. Robin Söderling vann finalen, ledde 6–4, 2–0, sen Mikhail Youzhny gav upp på grund av skada.

Seedning 

 Novak Djokovic (Semifinal)
 Nikolay Davydenko (Semifinal)
 Robin Söderling (Mästare)
 Gaël Monfils (Kvartsfinal)

 Tommy Robredo (Andra omgången)
 Mikhail Youzhny (Final, uppgivet på grund av skada)
 Ivan Ljubičić (Första omgången)
 Viktor Troicki (Första omgången, uppgivet)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser
Main Draw
Qualifying Draw

ABN AMRO World Tennis Tournament 2010